Платуны — название населённых пунктов в России:

 Платуны — упразднённая в 1965 году деревня в Нолинском районе Кировской области. Координаты 57° 53' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Платуны — упразднённая в 2012 году деревня в Уржумском районе Кировской области.